Camerig (plaats), buurtschap in de gemeente Vaals, Nederlands-Limburg.
Camerig (helling), heuvel nabij Epen en Camerig.